22-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 9 апреля по 24 октября 1960 года. Победителем турнира стало московское «Торпедо».

21 декабря 1959 года постановлением Президиума Центрального совета спортивных обществ и организаций СССР число участников чемпионата было увеличено почти вдвое. Вместо 12 команд из четырёх союзных республик, принимавших участие в сезоне 1959 года, на старт чемпионата 1960 года вышли 22 команды из 12 республик.

Чемпионат проводился в два этапа. На первом этапе, проводившемся с 9 апреля по 12 августа, команды, разбитые на две группы, играли в двухкруговом турнире. На втором этапе, проводившемся с 23 августа по 24 октября, команды играли в четырёх группах — за 1-6, 7-12, 13-18, 19-22 места. В класс «Б» выбывала худшая команда из РСФСР — ею стали занявшие итоговое 16 место куйбышевские «Крылья Советов».

Класс «А». Финальный этап. Итоговые таблицы

За 1—6 места

За 7—12 места

За 13—18 места

За 19—22 места 

Лучший бомбардир — Заур Калоев («Динамо» (Тб)) — 20 голов в 23 матчах.

Переходный турнир за право играть в классе «А» для команд УССР

Класс «Б» 

Чемпионат СССР 1960 года в классе «Б» проходил в два этапа:
 на первом этапе 74 клуба в пяти зонах РСФСР, 36 клубов в двух зонах УССР и 32 клуба в двух зонах Союзных Республик определяли участников финалов (победители каждой зоны);
 на втором этапе участники финала РСФСР разыграли путёвку в класс «А», участники финала УССР разыграли право на участие в переходном турнире. Также был сыгран финал Союзных республик, однако сведений о том, почему его победитель не попал в класс «А», нет.

Финал РСФСР

Финал УССР

Финал Союзных Республик

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1960